Аксель Акташ (; родился 15 июля 1999 года в Оденкуре, Франция) — турецкий и французский футболист, полузащитник клуба «Фатих Карагюмрюк».

Клубная карьера 
Акташ — воспитанник клубов «Мезире» и французского «Сошо». 9 декабря 2016 года в матче против «Амьена» он дебютировал в Лиге 2. Летом 2018 года Аксель перешёл в «Реймс», где для получения игровой практики выступал за дублирующий состав. Летом 2019 года Акташ вернулся на родину, став игроком клуба «Кайсериспор», подписав контракт на 3 года. 14 сентября в матче против «Антальяспора» он дебютировал в турецкой Суперлиге. 16 сентября 2020 года свободным агентом перешёл в «Фатих Карагюмрюк» и подписал с клубом контракт на 2 года.

Международная карьера 
В 2018 году Акташ в составе юношеской сборной Турции принял участие в юношеском чемпионате Европы в Финляндии. На турнире он сыграл в матче против Украины.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Франции
Футболисты Турции
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Сошо»
Игроки ФК «Фатих Карагюмрюк»